Дупак — фамилия.

 Дупак, Николай Лукьянович (род. 1921) — советский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Дупак, Олег Владимирович (1965—2015) — глава прокуратуры Астраханской области.